Кубок Ронкетти — ежегодный европейский турнир среди женских баскетбольных клубов. Учрежден Международной Федерацией баскетбола (ФИБА) и проводился под его эгидой с 1972 по 2002 годы. С 1972 по 1974 год назывался Кубком обладателей кубков FIBA. До 1996 года назывался «Европейский кубок Лилианы Ронкетти» (European Cup Liliana Ronchetti). В 2003 году турнир был заменён женским Еврокубком.

Проводился в память об известной итальянской баскетболистке Лилианы Ронкетти.

Финалисты кубка Л. Ронкетти

См. также 
 Международная федерация баскетбола (ФИБА)
 Кубок Европы ФИБА (женщины)

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20080910012907/http://olymp2008.rian.ru/ru/olympicspr/detail/6427/46/18/
 История Кубка Ронкетти 

Международные клубные баскетбольные соревнования
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1972 года
Исчезли в 2002 году